CHP har flere betydninger:

Biokemi 
 CHP (gen)
 Chp (GTPase)

Kemi 
 Cumene hydroperoxide

Energi 
 Combined Heat and Power
 (Micro Combined Heat and Power)

Finans 
 Certified Hedge Fund Professional

Sundhed 
 Certified Health Physicist
 Children's Hospital of Pittsburgh
 Community Health Partnerships
 Oporto Hospital Centre

Politi 
 California Highway Patrol

Politik 
 Christian Heritage Party (flertydig)
 Christian Historical Party
 Cumhuriyet Halk Partisi (Republikanske Folkeparti) – et tyrkisk politisk parti

Andet 
 Captain Hollywood Project
 Church Historian's Press
 City on a Hill Press
 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico